Улица Некра́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь русского поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова.

Белоруссия 
 Улица Некрасова — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Некрасова — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Улица Некрасова — улица в Евпатории.
 Улица Некрасова — улица в Керчи.
 Улица Некрасова — улица в Севастополе.
 Улица Некрасова — улица в Симферополе.

Латвия 
 Улица Некрасова — улица в Даугавпилсе.

Россия 
 Улица Некрасова — улица в Абакане.
 Улица Некрасова — улица в Анапе.
 Улица Некрасова — улица в Апатитах.
 Улица Некрасова — улица в Балашихе.
 Улица Некрасова — улица в Белгороде.
 Улица Некрасова — улица в Вельске.
 Улица Некрасова — улица в Великих Луках.
 Улица Некрасова — улица в Верх-Нейвинске.
 Улица Некрасова — улица во Владивостоке.
 Улица Некрасова — улица во Владикавказе.
 Улица Некрасова — улица в Волгограде.
 Улица Некрасова — улица в Вологде.
 Улица Некрасова — улица в Воронеже.
 Улица Некрасова — улица в Данкове.
 Улица Некрасова — улица в Звенигороде.
 Улица Некрасова — улица в Иванове.
 Улица Некрасова — улица в Иркутске.
 Улица Некрасова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Некрасова — улица в Кирове.
 Улица Некрасова — улица в Королёве.
 Улица Некрасова — улица в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Некрасова — улица в Кургане.
 Улица Некрасова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Некрасова — улица в Новосибирске.
 Улица Некрасова — улица в Орле.
 Улица Некрасова — улица в Петровске.

 Улица Некрасова — улица в Петрозаводске.
 Улица Некрасова — улица в Подольске.
 Улица Некрасова — улица в Пскове.
 Улица Некрасова — улица в Рассказове.
 Улица Некрасова — улица в Реутове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Некрасова — улица в Центральном районе.
 Улица Некрасова — улица в Сергиеве.
 Улица Некрасова — улица в Ломоносове.
 Улица Некрасова — улица в Парголове.
 Улица Некрасова — улица в Саранске.
 Улица Некрасова — улица в Саратове.
 Улица Некрасова — улица в Северодвинске.
 Улица Некрасова — улица в Смоленске.
 Улица Некрасова — улица в Ставрополе.
 В Томске:
 Улица Некрасова — улица в Советском районе.
 Улица Некрасова — улица в Киргизке.
 Улица Некрасова — улица в Тимирязевском.
 Переулок Некрасова.
 Улица Некрасова — улица в Уссурийске.
 Улица Некрасова — улица в Уфе.
 Улица Некрасова — улица в Хабаровске.
 Улица Некрасова — улица в Чебоксарах.
 Улица Некрасова — улица в Ярославле.
 Улица Некрасова — исчезнувшая улица в Липецке.
 Улица Некрасова — исчезнувшая улица в Муроме.

Украина 
 Улица Некрасова — улица в Виннице.
 Улица Некрасова — улица в Донецке.
 Улица Некрасова — улица в Кременчуге.
  — улица во Львове.
 Улица Некрасова — улица в Николаеве.
 Улица Некрасова — улица в Полтаве.
 Улица Некрасова — улица в Сумах.
 Улица Некрасова — улица в Харькове.
 Улица Некрасова — улица в Херсоне.
 Улица Некрасова — улица в Чернигове.
 Улица Некрасова — улица в Черновцах.

См. также 
 Некрасовская улица
 Некрасовский переулок
 Переулок Некрасова (Одесса)